Central Hindi Directorate, institució oficial índia per a la promoció de l'hindi
 Confederació Hidrogràfica del Duero, organisme gestor de les aigües i infraestructures de la conca hidrogràfica del Duero a Espanya
 chd també és el codi ISO 639-3 del chontal d'Oaxaca, llengua parlada a Mèxic pels chontals d'Oaxaca